Wikirank.net (ou WikiRank) - est un service Web en ligne permettant une évaluation relative et une comparaison automatiques des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia.

La première mention de ce service dans les travaux scientifiques remonte à 2015. L’une des recherches décrivant les résultats de l’évaluation de la qualité à l’aide du service WikiRank a été reconnue comme l’une des découvertes les plus importantes de Wikipedia et d’autres Wikimedia projets en 2017-2018.

La particularité de ce service est qu’il permet d’évaluer la qualité et la popularité des articles Wikipedia sur une échelle allant de 0 à 100 à la suite du calcul de la mesure synthétique. Ceci simplifie la comparaison des versions linguistiques des articles, qui peuvent avoir différents systèmes de classement et normes d'évaluation. Pour obtenir des notes de qualité et de popularité, WikiRank utilise différentes mesures normalisées importantes, telles que:
 longueur du texte
 nombre de références
 sections
 images
 nombre de visites
 et autres.

Au début, le service permettait de comparer la qualité des articles dans sept versions linguistiques. Le service peut désormais évaluer des articles dans plus de 50 éditions linguistiques majeures de Wikipedia. À l’avenir, il est prévu d’inclure de nouvelles mesures d’évaluation de la qualité, notamment des signaux sociaux provenant de Facebook, Twitter, Reddit, VKontakte, LinkedIn et d'autres sources sociales, ainsi qu'une analyse de la qualité des références à l'aide de Google, Bing, Yahoo!, Baidu, Yandex et autres moteurs de recherche.

WikiRank est également utilisé à des fins didactiques dans divers établissements d’enseignement supérieur (comme Université de Varsovie).

Scores fournis par WikiRank utilisés dans l’évaluation de la qualité des infoboxes.

Voir aussi

Lien externe 
  WikiRank - évaluation de la qualité et de la popularité de Wikipedia français

Références 

Site web